Leybold steht für: 

 Leybold GmbH, deutscher Hersteller der Vakuumtechnologie mit Sitz in Köln
 Leybold Optics, deutscher Maschinenhersteller mit Sitz in Alzenau

Leybold ist der Familienname folgender Personen: 
 Eduard Friedrich Leybold (1798–1879), deutsch-österreichischer Maler und Lithograph
 Ernst Leybold (1824–1907), deutscher Unternehmer
 Friedrich Leybold (1827–1879), deutscher Naturforscher
 Hans Leybold (1892–1914), deutscher Dichter
 Heinrich Gustav Adolf Leybold (1794–1855), Kupferstecher in Wien
 Johann Friedrich Leybold (1755–1838), Kupferstecher in Stuttgart und Wien
 Karl Jakob Theodor Leybold (1786–1844), württembergischer Historien- und Bildnismaler
 Ludwig Leybold (1833–1891), deutscher Architekt und Stadtbaumeister in Augsburg

Siehe auch:
 Laipold
 Leibold
 Leibolds
 Leipold
 Leipoldt
 Leypold